

Patronyme 

 Benoît Moreillon (1993-), dit Diablox9, vidéaste et chroniqueur suisse ;
 Francine Moreillon (1969-), skieuse suisse.

Toponyme 

 Moreillon, lieu-dit de Puidoux, dans le canton de Vaud en Suisse.